Dansk kan referere til flere artikler:

Dansk (sprog)
Rigsdansk
Danskfaget
Dansker (nationalitet)
Som adjektiv: Vedrørende Danmark, danskere eller det danske sprog